

Gminy w USA 
 Sweet (ang. Sweet Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Sweet (ang. Sweet Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson

Muzyka 
 Sweet – angielska grupa glamrockowa
 Sweet (La La La) – utwór Sound Of Legend